Unicorn (кор.: 유니콘) — поп-группа из четырех человек, созданная певцом R & B-Ким Джо Ханом на Show Brothers Entertainment. По словам Кима, «название относится к цели группы по лечению людей музыкой, точно так же, рог единорога, как говорят, обладает силой терапии». Группа дебютировала 3 сентября 2015 года.

История

Предебют 
В 2013 году Руми дебютировал в качестве члена женской группы. Пёрли представилась под сценическим именем Seolha. После выпуска тизера для своей дебютной песни «Love and Remember», группа быстро взяла на себя ответственность за плагиат своей хореографии из выступления победителя America’s Best Dance Crew I.aM.mE, даже выдвигая обвинения непосредственно от членов I.aM.mE.

2015: Дебют с Once Upon a Time 
Unicorn впервые были показаны публике в августе 2015 года в веб-дораме Naver TV Cast «Я — девушка», пятисерийном комедийном сериале, который «вращается вокруг различных тем, связанных с кумирами поп-музыки, таких как свидания и диеты». 3 сентября группа выпустила свой дебютный EP под названием «Once an a time». В тот же день был выпущен музыкальный видеоклип на заглавный трек альбома «Huk».

2016: Уход Винни, новое агентство и 'Blink Blink' 
В 2016 году Винни покинула группу из-за проблем со здоровьем. После ее ухода, Unicorn переписались под другое агентство, под названием Cartoon Blue Company.

26 июля 2016 года они выпустили тизер для своего сингла «Blink Blink». Днем позже, группа выпустила свой полный видеоклип и второй мини-альбом Unicorn Plus / The Brand New Label.

Участники

Текущие участники 
 Юджин (кор.: 유진) (настоящее имя: Чэ Юджин, кор.: 채유진)
 Руми (кор.: 루미) (настоящее имя: Соль А Рым, кор.: 설아름)
 Гаён (кор.: 가영) (настоящее имя: О Гаён, кор.: 오가영)
 Салли (кор.: 샐리) (настоящее имя: Ким Джун Хён, кор.: 김정현)

Бывшие участники 
Винни (кор.: 위니) (настоящее имя: Пак Чан Сон, кор.: 박찬송)

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

Телевидение

Видеография

Ссылки 
 http://www.allkpop.com/article/2016/07/unicorn-say-blink-blink-in-new-mv-as-4-members#  http://www.tvreport.co.kr/?c=news&m=newsview&idx=773891 
 http://starin.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=EA21&newsid=01344806602712160&DCD=A10202 
 http://www.kpopherald.com/view.php?ud=201508171146290285367_2 

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году